Ranes oder Rânes steht für:

 Jon Ranes (* 2002), norwegischer Rapper, Sänger und Schauspieler 
 Rânes, Gemeinde im Département Orne, Region Normandie, Frankreich